De kersentuin (toneelstuk) - toneelstuk van de Russische schrijver Anton Tsjechov
 De Kersentuin (restaurant) - restaurant in Amsterdam Oud-Zuid

Zie ook 
 The Cherry Orchard (doorverwijspagina)